Зінченко Сергій Володимирович ( , Луганськ —  , поблизу села Мала Шишівка Донецької області) — український військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади.

Загинув 12 серпня 2014 року поблизу села Мала Шишівка Донецької області внаслідок обстрілу.

Життєпис 

Сергій Зінченко народився 1991 року в Луганську.

Служив у званні солдат водієм-електриком 30-ї окремої механізованої бригади (Новоград-Волинський).

Загинув Сергій Зінченко 12 серпня 2014 року під час руху колони техніки бригади із с. Велика Шишівка (Шахтарський район) до с. Мала Шишівка (Амвросіївський район) Донецької області внаслідок обстрілу. Ймовірно загинув, але тіло невідомо де.

Похований у місті Запоріжжя на Кушугумському кладовищі (поховання № 326).

Родина 
Батьки мешкають на окупованій території, не з'явилися для впізнання. Похований у м. Запоріжжя.

Примітки

Джерела 
 Зінченко Сергій Володимирович  // Книга пам'яті полеглих за Україну.

Уродженці Луганська
Померли в Амвросіївському районі
Поховані в Запоріжжі